Petäjäkoski kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petäjäkoski (fors, lat 68,30, long 23,07), 
 Petäjäkoski (fors i Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar